Shruti (Sanskrit, f., श्रुति, ) bezeichnet:
 Shruti, geoffenbarte religiöse indische Schriften
 Shruti (Musik), Tonintervalle in der indischen Musik
 Shruti, Grundton (Tonika) in der indischen Musik
 Shruti, jedes Musikinstrument, das diesen Grundton erzeugt, z. B.: Tanpura, Shrutibox, Pungi
 Shrutibox, indisches Musikinstrument zur Erzeugung von Borduntönen
 Sruti upanga, indische Bordun-Sackpfeife, siehe Mashak
 einen OpenType-Font der Microsoft Corporation